RTS steht für:
 Radio Télévision Suisse, öffentlich-rechtlicher Rundfunk der Romandie
 Radio-Televizija Srbije, serbische Rundfunkanstalt
 Rail Transport Service, eine österreichische Privatbahn
 Rape Trauma Syndrom (RTS), englische Bezeichnung für: Vergewaltigungstraumasyndrom 
 Real-Time-Scheduler, ein Echtzeit-Planer für speicherprogrammierbare Steuerungen
 Real-Time Strategy, englische Bezeichnung für: Echtzeit-Strategiespiel
 Reclaim the Streets, eine Demonstrationsart
 Reichstauschstelle im Reichsministerium des Innern
 Regulatory Technical Standard, ein Rechtsakt der Europäischen Union
 Reparatur-Technische Station in der DDR
 Request to send, eine Signalleitung der RS-232-Schnittstelle
 Request Tracking System, andere Bezeichnung für ein Issue-Tracking-System
 Revised Trauma Score (RTS), physiologischer Trauma-Score; siehe Scoring (Medizin) und Polytrauma#Scoring-Systeme
 Rotterdam Termination Source, niederländischer Hardcore-Techno-Act
 Royal Television Society, britische Organisation für Diskussionen und Analysen rund ums Fernsehen
 Rozhlas a televízia Slovenska, slowakische Rundfunkanstalt
 Rothmund-Thomson-Syndrom, eine Hautkrankheit
 Rubinstein-Taybi-Syndrom, eine angeborene Fehlbildung
 Russian Trading System, die frühere russische Wertpapierbörse
 „Rettungsstelle“ (Notaufnahme), gebräuchlich in den östlichen deutschen Bundesländern

rts steht für:
 Jurakische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung